Mizuho (Tokio), een gemeente in de Japanse prefectuur Tokio.
Mizuho (Gifu), een stad in de Japanse prefectuur Gifu.
Mizuho Financial Group, een Japanse holding.
 Mizuho (Shimane), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shimane.